Der WAFU Cup of Nations 2010 ist die erste Auflage der Westafrika-Fußballmeisterschaft. Das von der West African Football Union veranstaltete Turnier wurde vom 9. April bis 18. April 2010 in Abeokuta und Ijebu-Ode in Nigeria ausgetragen. Die Auslosung der Gruppen fand am 30. März 2010 in Abeokuta statt.

Qualifizierte Mannschaften 
  Nigeria (Gastgeber); trat mit einer B-Mannschaft an
 
 
 
  Guinea

Spielplan 
Die acht Mannschaften wurden auf zwei Gruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt. Der Sieger und der Zweitplatzierte beider Gruppen kamen jeweils ins Halbfinale. Das Eröffnungsspiel bestritten am 9. April 2010 Nigeria und Benin.

Gruppenphase

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im MKO-Abiola-Stadion in Abeokuta statt.

Gruppe B 
Alle Spiele fanden im Gateway Stadium in Ijebu-Ode statt.

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Westafrikameister 2010Nigeria

Weblinks 
 WAFU Cup of Nations 2010 auf cafonline.com

2010
Fußballveranstaltung 2010
Fußball (Nigeria)
Sportveranstaltung in Nigeria
Sport (Abeokuta)
Sport (Ijebu-Ode)